Brauner Hirsch steht für folgende Gasthöfe:
 Brauner Hirsch (Gernrode), Sachsen-Anhalt
 Brauner Hirsch (Görlitz), Sachsen

Brauner Hirsch ist außerdem ein Ortsteil von Großharrie in Schleswig-Holstein.

Zum braunen Hirsch steht für folgende Gasthöfe:
 Zum braunen Hirsch (Bad Orb), Hessen
 Zum braunen Hirsch in Kammerforst, siehe Kammerforst (Thüringen) #Landhotel „Zum braunen Hirsch“